Sezon 2017/18 był 114. sezonem w historii Realu Madryt i 87. z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmował on okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018.

Przebieg sezonu 
Pierwszym transferem Królewskich w nowym sezonie było pozyskanie Theo Hernándeza z Atlético, kolejnym wzmocnieniem było pozyskanie gwiazdy Mistrzostw Europy U21 – Daniego Ceballosa. Z wypożyczenia wrócili Jesús Vallejo, Borja Mayoral oraz Marcos Llorente. Ogłoszono także transfer Viníciusa Júniora, który miał dojść do klubu przed następnym sezonem.

Wypożyczono Fábio Coentrão do Sportingu CP i Jamesa Rodrígueza do Bayernu Monachium, sprzedano Mariano Díaza do Olympique Lyon i Danilo do Manchesteru City, po wygaśnięciu kontraktu z drużyny odszedł też Pepe. Z klubu został sprzedany także Álvaro Morata, który odszedł do Chelsea F.C. za około 80 mln euro, dzięki czemu został najdroższym sprzedanym zawodnikiem przez Real.

W ramach International Champions Cup Królewscy mierzyli się z Manchesterem United, Manchesterem City i FC Barceloną. Real nie wygrał żadnego z tych meczów: 1:1 z United (1:2 w karnych dla Czerwonych Diabłów), 1:4 z City i 2:3 z Barceloną.

8 sierpnia 2017 roku Los Blancos zdobyli Superpuchar Europy UEFA pokonując w Skopje Manchester United 2:1 po bramkach Casemiro i Isco, dla United gola zdobył Romelu Lukaku. Tym samym Real, jako pierwszy klub w historii, wygrał to trofeum drugi raz z rzędu.

16 sierpnia 2017 roku Real zdobył siódme trofeum za kadencji Zinédine’a Zidane’a. Królewscy wygrali w dwumeczu z FC Barceloną 5:1 (w pierwszym meczu 13 sierpnia na Camp Nou 3:1 po bramkach Piqué (sam.), Ronaldo i Asensio, a dla Barcy Messi (z karnego)). W rewanżu, który odbył się na Estadio Santiago Bernabéu trzy dni później Real wygrał 2:0 po golach Marco Asensio i Karima Benzemy.

20 sierpnia w swoim pierwszym ligowym spotkaniu w nowym sezonie Real wygrał z Deportivo La Coruña 3:0 po bramkach Garetha Bale’a, Casemiro i Toniego Kroosa. Natomiast trzy dni później w meczu o Trofeo Santiago Bernabéu Los Blancos pokonali ACF Fiorentinę 2:1.

W swoim pierwszym meczu w Lidze Mistrzów ekipa Zidane’a wygrała z cypryjskim klubem APOEL FC 3:0. Zwycięstwo Królewskim zapewniły 2 bramki Cristiano Ronaldo i gol Sergio Ramosa.

Jednak po dobrym początku sezonu Królewscy zaczęli tracić swój błysk z poprzedniego sezonu czy chociażby dwumeczu z FC Barceloną, ponieważ już po 6 kolejkach w lidze Real tracił do pierwszej Blaugrany 7 punktów. Przewaga się coraz bardziej zwiększała Real stracił punkty z takimi zespołami jak Real Betis (porażka 0:1), Girona FC (porażka 1:2), Atlético Madryt (0:0), Athletic Bilbao (0:0), aż w końcu porażka u siebie z Barceloną 0:3 i w konsekwencji madrycki klub po 16 kolejkach tracili już 11 punktów.

Nieco lepiej było już w Lidze Mistrzów, gdzie Real zajął 2. miejsce w grupie za Tottenhamem z bilansem czterech zwycięstw, jednym remisem i jedną porażką. Rywalem Realu w 1/8 finału Ligi Mistrzów zostało wylosowane Paris Saint-Germain.

16 grudnia Los Blancos po raz drugi z rzędu zdobyli Klubowe Mistrzostwo Świata pokonując 1:0 brazylijski klub Grêmio po bramce Cristiano Ronaldo, tym samym zdobywając 5 puchar w roku 2017.

Po nowym roku wiele się nie zmieniło. W swoich pierwszych 2 meczach w lidze Królewscy nie odnieśli zwycięstwa, remisując z Celtą Vigo 2:2 i przegrywając u siebie 0:1 z Villarrealem. Wydawało się, że jedynym realnym trofeum możliwym do zdobycia był Puchar Króla, lecz i nawet tutaj zawodnicy Zidane’a odpadli. CD Leganés wygrało na Estadio Santiago Bernabéu 2:1 mimo wcześniejszej porażki u siebie 0-1,tym samym eliminując Real w ćwierćfinale tych rozgrywek.

W Lidze Mistrzów Real pokonywał kolejno Paris Saint-Germain (5:2 w dwumeczu), Juventus F.C. (4:3 w dwumeczu) i Bayern Monachium (4:3 w dwumeczu). W meczach z Juventusem i Bayernem kontrowersje wzbudziło wiele decyzji sędziów, którzy m.in. mogli podyktować kilka rzutów karnów dla niemieckiej drużyny. Ligę hiszpańską Królewscy zakończyli na 3. miejscu za FC Barceloną i Atlético Madryt.

26 maja 2018 r. Real Madryt po raz trzeci z rzędu tryumfował w Lidze Mistrzów pokonując Liverpool 3:1. Bramki zdobywali Karim Benzema oraz dwie Gareth Bale. Królem strzelców w tych rozgrywkach kolejny raz został Cristiano Ronaldo zdobywając 15 goli.

5 dni po wygranej z Liverpoolem Zinédine Zidane na konferencji prasowej ogłosił, że rezygnuje z posady trenera Realu Madryt. Francuz wspólnie z Realem w 2,5 roku zdobyli 3 razy Ligę Mistrzów, dwa Superpuchary Europy, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata, ligę hiszpańską oraz superpuchar Hiszpanii.

Skład

Mecze

Tabele

Liga 

|}

Liga Mistrzów UEFA 

 grupa H

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Realu Madryt 

Real Madryt w poszczególnych sezonach
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej